XC – formato file grafico (Constant image uniform color)

Sport 
 XC – abbreviazione di "cross country", specialità di varie discipline sportive (ciclismo, equitazione, corsa campestre, corsa in montagna, sci di fondo, rally raid, motocross, enduro...)

Altro 
 XC – 90 nel sistema di numerazione romano